Бори́с Пастухо́в:
 Пастухов, Борис Иванович (1894—1974) — русский художник.
 Пастухов, Борис Николаевич (1933—2021) — советский и российский дипломат; депутат Верховного Совета СССР и депутат Государственной Думы РФ 3-го и 4-го созывов.